Бейт-Шеан — многозначный термин:

 Бейт-Шеан — город в Северном округе Израиля.
  — долина в Израиле.
 Бейт-Шеан — до 2008 года название регионального совета Эмек-ха-Мааянот.